Thelidium — рід грибів родини Verrucariaceae. Назва вперше опублікована 1855 року.

Класифікація 
До роду Thelidium відносять 301 вид:

Примітки

Джерела 

 Massalongo, A.B. 1855. Frammenti lichenografici. :1-27 - P.15

Роди грибів